Лас Себољитас има више значења:

 Лас Себољитас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Себољитас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику